Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der laotischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der laotische Fußballverband LFF wurde 1951 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 12. Dezember 1961 gegen Südvietnam statt. Zwischen 1975 und 1992 wurden aufgrund der politischen Situation keine Länderspiele ausgetragen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht von Laos aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SOAS = Südostasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der laotischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der laotischen Mannschaft

1961 bis 1969

1970 bis 1974

1993 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die laotische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 39 andere Nationalmannschaften aus zwei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 34 der derzeit abzüglich von Laos 46 Nationalmannschaften der AFC
 2 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 2 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörten

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat Laos bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Mai 2001) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Laos
!